Дорошовка — название населённых пунктов на Украине:

 Дорошовка — село в Ямпольском районе Винницкой области.
 Дорошовка — село в Вознесенском районе Николаевской области.
 Дорошовка — село в Машевском районе Полтавской области, ликвидировано в 1995 году.
 Дорошовка — село в Путивльском районе Сумской области.
 Дорошовка — село в Ямпольском районе Сумской области.
 Дорошовка — село в Купянском районе Харьковской области.

См. также 
 Дорошевка